The Rainmaker is de titel van verschillende films

The Rainmaker (Grisham), het boek (1995) van John Grisham en de gelijknamige film (1997)
The Rainmaker (1922), een comedy van Jack White
The Rainmaker (1926), een film van Clarence G. Badger
The Rainmaker (1956), een romantische film van Joseph Anthony met onder andere Burt Lancaster en Katharine Hepburn
De Regenmaker, een Nederlandstalige film, die in het buitenland werd uitgebracht met de titel 'The Rainmaker'
The Rainmaker (1982), een film van John Frankenheimer
The Rainmaker (1997), een film van Francis Ford Coppola
The Rainmaker (toneelstuk), het toneelstuk van N. Richard Nash waarop musical 110 in the shade gebaseerd is
The Rainmaker (The Flower Kings), album van The Flower Kings